ORP "Generał Haller" – polski okręt
 Józef Haller – generał Wojska Polskiego, (1873-1960)
 Stanisław Haller – generał Wojska Polskiego, (1872-1940)